Łempice peut désigner en Pologne :
 Łempice, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Łempice, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie